Palinkas oder Pálinkás ist der Familienname folgender Personen:

 Csaba Pálinkás (1959–2004), ungarischer Radrennfahrer
 Ferenc Pálinkás (1927–1993), ungarischer Generalmajor
 Heiner Palinkas (1913–2004), deutscher Maler
 József Pálinkás (* 1952), ungarischer Physiker und Politiker
 József Pálinkás (Fußballspieler) (1912–1991), ungarischer Fußballspieler 
 Olga Palinkas (* 1941), Geburtsname der kroatischen Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Oja Kodar

Siehe auch:
 Pálinka, ungarischsprachige Bezeichnung für Obstbrand